Carl Johanson (bengalî : কার্ল জোহানসন) est un illustrateur suédois et auteur d'origine bangladaise. Il est  connu pour le livre All Kinds of Cars qui est publié en anglais.

Début de la vie 
Il est né sur la West coast, en Suède.

Bibliographie 
 All Kinds of Cars (2016)
 All Kinds of Plans (2018)
 Obi badar (2021)

Références 

Illustrateur suédois